Glauber, Gláuber:
 Roy Jay Glauber (* 1925, New York), un fizician american

Gláuber 
 Gláuber Leandro Honorato Berti, "Gláuber" (* 1983, São José), un fotbalist brazilian

Nume de familie germane